Municipio de  Willis puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Willis (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Poinsett.
 Municipio de Willis (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.